

Codici 
 doz – codice ISO 639-3 della lingua dorze

Informatica 
 doz – framework JavaScript

Musica